Čechy – miejscowość w Czechach, w kraju ołomunieckim
 Czechy – kraina historyczna w Czechach
Zobacz też: Czechy (ujednoznacznienie)